Łopata (słow. Lopata, Deravá) – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Dziurawa Przełęcz (słow. Deravá) – przełęcz w Tatrach Zachodnich